Список участников фестиваля Lollapalooza. Lollapalooza — это ежегодный музыкальный фестиваль, организованный вокалистом группы Jane's Addiction Перри Фарреллом. Первоначально, проходил с 1991 по 1997 годы, после чего был отменён. Фаррелл возродил его вновь в 2003 году (не проходил 2004 г.). Начиная с 2005 года, постоянной локацией фестиваля является Грант-Парк, Чикаго, также, было организовано несколько концертов на выезде — в Чили, Аргентине и Бразилии. Вся информация взята из различных источников.

1991 
 Главная сцена: Jane's Addiction, Siouxsie and the Banshees, Living Colour, Nine Inch Nails, Fishbone, Violent Femmes, Body Count (вместе с Ice T), Butthole Surfers, Rollins Band

1992 
 Главная сцена: Red Hot Chili Peppers, Ministry, Ice Cube, Soundgarden, The Jesus and Mary Chain, Pearl Jam, Lush, Temple of the Dog
 Малая сцена: Jim Rose Circus, Sharkbait, Archie Bell, Porno for Pyros, Cypress Hill, Stone Temple Pilots, Rage Against the Machine

1993 
 Главная сцена: Primus, Arrested Development, Alice in Chains, Dinosaur Jr, Fishbone, Rage Against the Machine, Tool, Babes in Toyland, Front 242
 Малая сцена: Sebadoh, Cell, Mutabaruka, Luscious Jackson, Mosquito, Mercury Rev

1994 
 Главная сцена: Smashing Pumpkins, Beastie Boys, Green Day, A Tribe Called Quest, The Breeders, L7, Nick Cave and the Bad Seeds, Boredoms
 Малая сцена: Stereolab, Charlie Hunter Trio, Shonen Knife, Lambchop, Guided By Voices, The Flaming Lips, The Verve, Boo Radleys, Cypress Hill, Black Crowes, Luscious Jackson

1995 
 Главная сцена: Hole, Pavement, Sonic Youth, Moby, Beck, Superchunk, The Mighty Mighty Bosstones, The Jesus Lizard, Sinéad O'Connor, Elastica
 Малая сцена: Yo La Tengo, Patti Smith, Coolio, Brainiac, Redman, The Roots, Built to Spill

1996 
 Главная сцена: Waylon Jennings, Rage Against the Machine, Violent Femmes, Cheap Trick, Soundgarden, Metallica, Cocteau Twins, Wu Tang Clan, Devo, The Tea Party, Стив Эрл, Rancid, Screaming Trees, Ramones, Shaolin Monks, Psychotica
 Малая сцена: Ben Folds Five, Cornershop, Soul Coughing, You Am I, Melvins, Fireside
 Инди сцена: The Cows, Crumb

1997 
 Главная сцена: Devo, Orbital, The Prodigy, The Orb, Tricky, Snoop Doggy Dogg, Tool, KoRn, Julian and Damian Marley and the Uprising Band, James, Failure
 Малая сцена: Eels, Porno for Pyros

2003 
 Главная сцена: Jane's Addiction, Queens of the Stone Age, Jurassic 5, The Donnas, Audioslave, Incubus, Cold, A Perfect Circle, The Distillers
 Малая сцена: Steve-O, Burning Brides, Cave In, Kings Of Leon, Hierosonic, 30 Seconds To Mars, The Music, Mooney Suzuki, Fingertight, MC Supernatural, Boysetsfire, Billy Talent, Campfire Girls

2004 
(Отменён)

Список групп, которые должны были выступать на этом фестивале:
Morrissey, PJ Harvey, Sonic Youth, The Killers, The Flaming Lips, The Von Bondies, String Cheese Incident, Modest Mouse, Le Tigre, Gomez, Black Rebel Motorcycle Club, DJ Danger Mouse, Polyphonic Spree, Broken Social Scene, The Datsuns, Bumblebeez 81, The Secret Machines, The Thrills, Sound Tribe Sector 9, Elbow, Wheat, The Coup.

2005 
Место проведения: Grant Park, Чикаго

Дата: 23 — 24 июля 2005

 SBC West Stage

Суббота: M83, Liz Phair, Cake, Primus, Weezer
Воскресенье: The Ponys, Dinosaur Jr., Drive-By Truckers, Widespread Panic

 SBC East Stage

Суббота: The (International) Noise Conspiracy, ...And You Will Know Us by the Trail of Dead, Dashboard Confessional, Billy Idol, Pixies
Воскресенье: OK Go, Kasabian, Satellite Party, Arcade Fire, The Killers

 Budweiser Select Stage

Суббота: The Warlocks, Kaiser Chiefs, The Bravery, The Black Keys, Digable Planets
Воскресенье: Saul Williams, Louis XIV, Ben Kweller, Spoon, Death Cab for Cutie

 Parkways Stage

Суббота: The Redwalls, Ambulance LTD, The Brian Jonestown Massacre, Blonde Redhead, The Walkmen
Воскресенье: The Changes, Blue Merle, Tegan and Sara, G. Love & Special Sauce, The Dandy Warhols

 Planet Stage

Суббота: Hard-Fi, The Dead 60s, VHS or Beta, DJ Muggs, Mash Up Circus, B-Boy Breakdown Royale, DJ Z-Trip, Mark Farina
Воскресенье: Cathedrals, DeSoL, Los Amigos Invisibles, Soulive, Sound Tribe Sector 9, Derrick Carter

 Kidapalooza

Суббота: Peter DiStefano и Перри Фаррелл, The Candy Band, Daddy a Go Go, Gwendolyn & the Good Time Gang
Воскресенье: Ella Jenkins, Daddy a Go Go, Сол Уильямс and Ladybug of Digable Planets (performing an impromptu set), Gwendolyn & the Good Time Gang, The Candy Band

2006 
Место проведения: Grant Park Чикаго

Дата: 4 — 6 августа, 2006

 AT&T Stage

Пятница: The Subways, Panic! At the Disco, Umphrey's McGee, The Raconteurs, Ween
Суббота: Living Things, Coheed and Cambria, Gnarls Barkley, Common, Kanye West
Воскресенье: Sparta, Ben Kweller, Matisyahu, Queens of the Stone Age, Red Hot Chili Peppers

 Bud Light Stage

Пятница: Blue October, Eels, Райан Адамс, My Morning Jacket, Death Cab for Cutie
Суббота: Nada Surf, Built to Spill, Sonic Youth, The Flaming Lips, Manu Chao
Воскресенье: The Redwalls, Nickel Creek, The Shins, Wilco

adidas-Champ Stage

Пятница: Deadboy & the Elephantmen, Aqualung, Stars, Iron & Wine, Sleater-Kinney (Third to last show before «indefinite hiatus»)
Суббота: Matt Costa, Feist, Calexico, The Dresden Dolls, Thievery Corporation
Воскресенье: Mucca Pazza, The Frames, Andrew Bird, Poi Dog Pondering, Blues Traveler

 Q101 Stage

Пятница: Sound Team, Editors, Cursive, The Secret Machines, Violent Femmes
Суббота: Tonedeff (Last Band Standing Grand Prize Winner), Be Your Own Pet, The Go! Team, Wolfmother, Smoking Popes, The New Pornographers
Воскресенье: Office, The Hold Steady, 30 Seconds to Mars, She Wants Revenge, Broken Social Scene

 Playstation Stage

Пятница: Midlake, Anathallo, Ohmega Watts, Jeremy Enigk, Lady Sovereign
Суббота: Sa-Ra, Sybris, Peeping Tom, Lyrics Born, Blackalicious
Воскресенье: Trevor Hall, Burden Brothers, Hot Chip, Pepper, The Reverend Horton Heat

 AMD Stage

Пятница: Mates of State, The Cankles (Last Band Standing Finalists), Ghostland Observatory, Husky Rescue, The M's, Mutemath
Суббота: Rainer Maria, Cold War Kids, Oh No Oh My, Particle, Disco Biscuits
Воскресенье: What Made Milwaukee Famous, Manishevitz, Benevento/Russo Duo, The New Amsterdams, of Montreal

 BMI Stage

Пятница: Bon Mots, Cameron McGill and What Army, Makeshifte, Kelley Stoltz, Jon McLaughlin
Суббота: Musical Outfits, St. James Inc., Lanz, Elvis Perkins, Kill Hannah
Воскресенье: Katie Todd Band, Catfish Haven, Manchester Orchestra, Moses Mayfield, Assassins, Deadsy

 Mind Field Stage

Пятница: PlayStation Competition 1: SingStar, Battle Royale 1, The Second City (Comedy). Guadalajara Joe, Battle Royale 2, Mission IMPROVable (Comedy), PlayStation Competition 2: Guitar Hero, Battle Royale 3, Mindfield Mini Movies, Schadenfreude (Comedy), Battle Royale 4, Mindfield Electronic Ambush-VHS or Beta DJ
Суббота: PlayStation Competition 1: SingStar, Battle Royale 1, The Second City (Comedy), Guadalajara Joe, Battle Royale 2, Mission IMPROVable (Comedy), PlayStation Competition 2: Guitar Hero, Battle Royale 3, Mindfield Mini Movies, Schadenfreude (Comedy), Battle Royale 4, Mindfield Electronic Ambush-DJ Rashida
Воскресенье: PlayStation Competition 1: SingStar, Battle Royale 1, The Second City (Comedy), Battle Royale 2, Mission IMPROVable, PlayStation Competition 2: Guitar Hero, Battle Royale 3, Super Sunday Superhero Pageant, Mindfield Electronic Ambush-Mix Master Mike, Mixin' Marc

 Kidz Stage

Пятница: ScribbleMonster, Kelly McQuinn and KidTribe, The Candy Band, Alvin Ailey Dancing Workshop, Remo Drum Circle, Peter DiStefano, The Blisters
Суббота: ScribbleMonster, Kelly Mcquinn and KidTribe, The Candy Band, Alvin Ailey Dancing Workshop, Ella Jenkins featuring Asheba, Remo Drum Circle featuring Asheba, Justin Roberts, Peter DiStefano's Guitar Workshop, Chutzpah, breakdancing with the Brickheadz, Remo Drum Circle
Воскресенье: Paul Green's School of Rock All-Stars, Kelly McQuinn and KidTribe, Перри Фаррелл и Питер Ди Стефано, Патти Смит (незапланированное появление), The Candy Band, Q Brothers and Chutzpah, Asheba, Remo Drum Circle

2007 
Место проведения: Grant Park, Чикаго

Дата: 3 — 5 августа 2007

 AT&T Stage

Пятница: Ghostland Observatory, Jack's Mannequin, moe., Satellite Party, Daft Punk
Суббота: Tokyo Police Club, Silverchair, Clap Your Hands Say Yeah, Yeah Yeah Yeahs, Muse
Воскресенье: Dax Riggs, Lupe Fiasco, Kings of Leon, My Morning Jacket, Pearl Jam

 Bud Light Stage

Пятница: Soulive, The Polyphonic Spree, M.I.A., The Black Keys, Ben Harper & the Innocent Criminals
Суббота: I'm from Barcelona, Stephen Marley, The Roots, Snow Patrol, Interpol
Воскресенье: The Cribs, Amy Winehouse, Iggy & the Stooges, Modest Mouse

 adidas Stage

Пятница: Elvis Perkins in Dearland, Son Volt, Sparklehorse, G. Love & Special Sauce, Femi Kuti & the Positive Force
Суббота: Matt and Kim, Pete Yorn, Sound Tribe Sector 9, Regina Spektor, Patti Smith
Воскресенье: Juliette and the Licks, Rodrigo y Gabriela, Paolo Nutini, Yo La Tengo, Café Tacuba

 MySpace Stage

Пятница: The Fratellis, Ted Leo and the Pharmacists, Slightly Stoopid, Blonde Redhead, LCD Soundsystem
Суббота: Shock Stars (Last Band Standing Winner), Sherwood, Tapes 'n Tapes, Motion City Soundtrack, The Hold Steady, Spoon
Воскресенье: White Rabbits, Heartless Bastards, Blue October, !!!, TV on the Radio

 Playstation Stage

Пятница: Carey Ott, Colour Revolt, Charlie Musselwhite, Electric Six, The Rapture
Суббота: High Class Elite, Ryan Shaw, Sam Roberts Band, Rhymefest, Roky Erickson & the Explosives
Воскресенье: The Postmarks, dios (malos), Los Campesinos!, Apostle of Hustle, The Wailers

 Citi Stage

Пятница: Helicopters (Last Band Standing Runner-Up), Illinois, Chin Up Chin Up, Viva Voce, Against Me!, Silversun Pickups
Суббота: Arckid, The Satin Peaches, Aqueduct, Cold War Kids, Cansei De Ser Sexy (CSS) (cancelled due to last-minute travel difficulties and replaced by Matt and Kim)
Воскресенье: The 1900s, David Vandervelde, The Black Angels, Annuals, Peter Bjorn and John

 BMI Stage

Пятница: The Switches, Tom Schraeder, Bang Bang Bang, Powerspace, Inward Eye, Wax on Radio
Суббота: Dear and the Headlights, Ludo, Kevin Michael, Lady Gaga & Lady Starlight, Cage the Elephant, Back Door Slam
Воскресенье: The Graduate, Mr. North, Smoosh, The Diffs, John Paul White, Bound Stems

 MOTO Stage

Пятница: PlayStation Competition: «Buzz» Triva, The Second City (Comedy), Battle Royale rd. 1, PlayStation Competition: SingStar, Mission IMPROVable (Comedy), Battle Royale rd. 2, Matt Roan, Mickey Avalon
Суббота: PlayStation Competition: «Buzz» Trivia, The Second City (Comedy), Battle Royale rd. 1, PlayStation Competition: SingStar, Mission IMPROVable (Comedy), Battle Royale rd. 2, Josh Hopkins, DJ Klever and DJ Craze
Воскресенье: PlayStation Competition: «Buzz» Trivia, The Second City (Comedy), Battle Royale rd. 1, PlayStation Competition: SingStar, Mission IMPROVable (Comedy), Battle Royale rd. 2, Flosstradamus, Kid Sister

 KIDZ Stage

Пятница: Rock for Kids Youth Jam Band, The Hipwaders, The Sippy Cups, Peter Himmelman, Paul Green's School of Rock All-Stars
Суббота: The Candy Band, The Blisters, The Sippy Cups, The Hipwaders, Patti Smith, Jim James
Воскресенье: Peter Himmelman, Q Brothers, Wee Hairy Beasties, Питер Ди Стефано и Перри Фаррелл, Paul Green's School of Rock All-Stars и Перри Фаррелл, Ben Harper

Шон Леннон фигурировал в первоначальном список выступающих на Lollapalooza, но в итоге не сложилось.

2008 
Место проведения: Grant Park, Чикаго

Дата: 1 — 3 августа 2008

 AT&T Stage
Пятница: Holy Fuck (initially Noah and the Whale), Yeasayer, Gogol Bordello, Bloc Party, Radiohead
Суббота: The Ting Tings, The Gutter Twins, Brand New, Lupe Fiasco, Rage Against the Machine
Воскресенье: Kid Sister, Brazilian Girls, G. Love & Special Sauce, Gnarls Barkley, Kanye West

 Bud Light Stage
Пятница: Black Lips, The Go! Team, The Black Keys, The Raconteurs
Суббота: Does It Offend You, Yeah?, Dierks Bentley, Explosions in the Sky, Broken Social Scene, Wilco
Воскресенье: White Lies, The John Butler Trio, Iron & Wine, Love and Rockets, Nine Inch Nails

 MySpace Stage
Пятница: Bang Camaro, Rogue Wave, The Kills, Mates of State, Stephen Malkmus and the Jicks
Суббота: The Melismatics(Last Band Standing Winner), Margot & the Nuclear So and So's, Dr. Dog, MGMT, Jamie Lidell, Toadies
Воскресенье: The Octopus Project, The Whigs, Chromeo, Blues Traveler, Mark Ronson

 Playstation 3 Stage
Пятница: K'naan, Бутч Уокер, Duffy, Cat Power
Суббота: De Novo Dahl, Mason Jennings, DeVotchKa, Okkervil River, Sharon Jones & The Dap-Kings
Воскресенье: Office, The Weakerthans (cancelled), Amadou & Mariam, Flogging Molly, The National

 Citi Stage
Пятница: (Last Band Standing), Sofia Talvik, Manchester Orchestra, The Enemy, Louis XIV, Free Sol, Grizzly Bear, Cansei de Ser Sexy
Суббота: Witchcraft, Ferras, Foals, Booka Shade, Spank Rock, Battles
Воскресенье: The Blakes, What Made Milwaukee Famous, Nicole Atkins & The Sea, Black Kids, Saul Williams, Girl Talk

 Perry’s Stage
Пятница: Willy Joy, Zebo, Holy Fuck (DJ Set), James Curd, Million $ Mano, VHS or Beta (DJ Set)
Суббота: Dani Deahl, Devlin & Darko, Dash Mihok, Perry Farrell & Special Guest (Slash), Does It Offend You, Yeah? (DJ Set), DJ AM, DJ MomJeans
Воскресенье: The Glamour, Smalltown DJs, E-Six & Roan, DJ Mel, Franki Chan, Flosstradamus

 BMI Stage
Пятница: We Go to 11, Magic Wands, The Parlor Mob, Electric Touch, Black Joe Lewis & the Honeybears, Your Vegas, Cadence Weapon, The Cool Kids
Суббота: Krista, The Postelles, Innerpartysystem, Steel Train, Serena Ryder, DJ Bald Eagle, Uffie
Воскресенье: Ha Ha Tonka, Wild Sweet Orange, Tally Hall, Newton Faulkner, Eli «The Paperboy» Reed & The True Loves

 Kidz Stage
Пятница: Suzy Brack and the New Jack Lords, Paul Green's School of Rock All-Stars, The Dream Jam Band, The Terrible Twos, Jeff Tweedy (of Wilco), Rogue Wave, Tiny Masters of Today
Суббота: The Dream Jam Band, Tiny Masters of Today, The Jimmies, The Terrible Twos, Special Guest, Homemade Jamz Blues Band
Воскресенье: Q Brothers, The John Butler Trio, Homemade Jamz Blues Band, The Jimmies, G. Love & Special Sauce, Peter DiStefano & Tor Hyams, Перри Фаррелл и Специальный гость (Слэш), Paul Green's School of Rock All-Stars

Santigold фигурировали в первоначальном список выступающих на Lollapalooza, но в итоге не сложилось.

2009 
Место проведения: Grant Park, Чикаго

Дата: 7 — 9 августа 2009
 Chicago 2016 Stage

Пятница: Hey Champ, The Gaslight Anthem, Sound Tribe Sector 9, Thievery Corporation, Depeche Mode
Суббота: Living Things, Atmosphere, Coheed and Cambria, Rise Against, Tool
Воскресенье: Ra Ra Riot, The Airborne Toxic Event, Vampire Weekend, Snoop Dogg, The Killers

 Budweiser Stage

Пятница: Manchester Orchestra, White Lies, Ben Folds, The Decemberists, Kings of Leon
Суббота: Delta Spirit, Los Campesinos!, Arctic Monkeys, TV on the Radio, Yeah Yeah Yeahs (заменили Beastie Boys)
Воскресенье: Friendly Fires, Kaiser Chiefs, Neko Case, Lou Reed, Jane's Addiction

 Vitaminwater Stage

Пятница: The Henry Clay People, Black Joe Lewis & the Honeybears, Heartless Bastards, Crystal Castles, of Montreal
Суббота: The Low Anthem, Miike Snow, Gomez, Glasvegas, Animal Collective
Воскресенье: Alberta Cross, Bat for Lashes, Dan Deacon, Cold War Kids, Silversun Pickups

 Playstation Stage

Пятница: Hockey, Zap Mama, Bon Iver, Fleet Foxes, Andrew Bird
Суббота: Ezra Furman and the Harpoons, Federico Aubele, Robert Earl Keen, Santigold, Ben Harper and Relentless7
Воскресенье: Sam Roberts Band, Portugal. The Man, The Raveonettes, Dan Auerbach, Band of Horses

 Citi Stage

Пятница: Other Lives, The Knux, Amazing Baby, The Virgins, Asher Roth, Peter Bjorn and John
Суббота: thenewno2, Constantines, Ida Maria, Chairlift, No Age, Lykke Li
Воскресенье: Carney, Davy Knowles and Back Door Slam, Cage the Elephant, Gang Gang Dance, Passion Pit, Deerhunter

 Perry’s Stage

Пятница: DJ Pasha (Last Band Standing Winner), Nick Catchdubs, DJ Mel, Dark Wave Disco, Hollywood Holt, Rye Rye (cancelled), La Roux (cancelled), The Bloody Beetroots (DJ Set), A-Trak, Simian Mobile Disco (DJ Set), Crookers, Kid Cudi
Суббота: Punky Fresh (Last Band Standing Winner), Moneypenny, Kaskade, Animal Collective (DJ Set), Prophit, Perry Farrell and Special Guest, Hercules and Love Affair (DJ Set), LA Riots, Diplo, Bassnectar
Воскресенье: Yello Fever, Car Stereo (Wars), He Say, She Say, The Hood Internet, The Glitch Mob, Boys Noize, MSTRKRFT, Deadmau5

 BMI Stage

Пятница: April Smith, Gringo Star, The Builders and the Butchers, Kevin Devine, Эрик Чёрч
Суббота: Band of Skulls, Dirty Sweet, Langhorne Slim, Joe Pug, Blind Pilot
Воскресенье: Mike’s Pawn Shop, Esser, The Greencards, Priscilla Renea (replaced Neon Hitch), Ke$ha

 Kidz Stage

Пятница: Yuto Miyazawa, Paul Green's School of Rock All-Stars, Frances England, Secret Agent 23 Skidoo, Zach Gill (from ALO), Special Guest, Lunch Money
Суббота: Frances England, Zach Gill (from ALO), Quinn Sullivan, Secret Agent 23 Skidoo, Care Bears on Fire, Special Guest, Ralph's World
Воскресенье: Care Bears on Fire, Q Brothers, Ralph's World, Peter DiStefano & Tor Hyams, Perry Farrell, Paul Green's School of Rock All-Stars и Перри Фаррелл

2010 

Место проведения: Grant Park, Чикаго. 
Дата: 6 — 8 августа 2010
 South Stage
Пятница: Balkan Beat Box, Raphael Saadiq, Devo, Hot Chip, Lady Gaga
Суббота: Rebelution, Blues Traveler, Gogol Bordello, Social Distortion, Green Day
Воскресенье: Nneka, The Cribs, X Japan, Wolfmother, Soundgarden

 Budweiser Stage
Пятница: Wavves, Mavis Staples, The New Pornographers, The Black Keys, Notorious JRM, The Strokes
Суббота: The Soft Pack, Stars, Grizzly Bear, Spoon, Phoenix
Воскресенье: The Antlers, Blitzen Trapper, Yeasayer, MGMT, Arcade Fire

 Playstation Stage
Пятница: B.o.B, Los Amigos Invisibles, Drive-By Truckers, Dirty Projectors, Jimmy Cliff
Суббота: The Kissaway Trail, Wild Beasts, The xx, Metric, Cut Copy
Воскресенье: Miniature Tigers, The Dodos, Mumford & Sons, MUTEMATH, The National

 adidas Stage
Пятница: Javelin, The Walkmen, The Big Pink, Matt & Kim, Chromeo
Суббота: Mimicking Birds, Rogue Wave, TBA, AFI, Slightly Stoopid
Воскресенье: HEALTH, Switchfoot, Minus the Bear, Erykah Badu, Cypress Hill

 The Grove
Пятница: Foxy Shazam, The Constellations, American Bang, Cymbals Eat Guitars, Fuck Buttons, Jamie Lidell
Суббота: The Morning Benders, Harlem, Warpaint, Dawes, Deer Tick, Edward Sharpe and the Magnetic Zeros
Воскресенье: Frank Turner, Company of Thieves, The Ike Reilly Assassination, Hockey, Frightened Rabbit, The Temper Trap

 Perry’s Stage
Пятница: LDJS Remix, BBU, Ancient Astronauts, Ana Sia, Peanut Butter Wolf, Kidz in the Hall, J. Cole, Caspa, Erol Alkan, Tiga, 2ManyDJs
Суббота: Lance Herbstrong, Only Children, Vonnegutt, FreeSol, Beats Antique, Wolfgang Gartner, Steve Porter, Joachim Garraud, PerryEtty vs. Chris Cox, Kaskade, Rusko, DJ Mel, Empire of the Sun
Воскресенье: Dani Deahl, Team Bayside High, Felix Cartal, Didi Gutman of Brazilian Girls, NERVO, Chiddy Bang, Mexican Institute of Sound, Dirty South, Flosstradamus, Felix da Housecat, Digitalism (DJ Set)

 BMI Stage
Пятница: These United States, The Ettes, Jukebox the Ghost, My Dear Disco, Semi Precious Weapons, Neon Trees
Суббота: MyNameIsJohnMichael, Skybox, Dragonette, Dan Black, Royal Bangs
Воскресенье: Son of a Bad Man, Neon Hitch, The Band of Heathens, Freelance Whales, Violent Soho

 Kidzapalooza Stage
Пятница: The Happiness Club, School of Rock, The Candy Band, Tim and the Space Cadets, Rocknoceros, Ed Kowalczyk, Recess Monkey
Суббота: Tim and the Space Cadets, The Candy Band, Rocknoceros, The Verve Pipe, The Happiness Club, Dan Zanes and the Chicago Youth Symphony Orchestra, JP. Chrissie & the Fairground Boys
Воскресенье: School of Rock, The Q Brothers, Recess Monkey, Dan Zanes and the Chicago Youth Symphony Orchestra, Peter Di Setfano & Tor, Thenewno2, Перри Фаррелл, The Verve Pipe

2011

Lollapalooza Chile 
Место проведения: Parque O’Higgins, Сантьяго, Чили

Дата: 2 апреля 2011 — 3 апреля 2011

(Artists listed from earliest to latest set times)

Coca Cola Zero Stage
Saturday: Francisca Valenzuela, Steel Pulse, James, The National, The Killers
Sunday: Mala Rodriguez, 311, The Flaming Lips, Thirty Seconds to Mars, Kanye West

Claro Stage
Saturday: Los Bunkers, Cypress Hill, Ben Harper, Deftones
Sunday: Quique Neira, Todos Tus Muertos, Chico Trujillo, Sublime with Rome, Jane's Addiction

Kidzapalooza Stage
Saturday: Magic Twins, Power Peralta, Los Pulentos, Achu
Sunday: Cuchara, Joe Vasconcellos & Fractal, Los Plumabits, Power Peralta, Los Pulentos

Tech Stage
Saturday: Devil Presley, Astro, dënver, Anita Tijoux, Bomba Estéreo, Edward Sharpe & the Magnetic Zeros, Datarock, CSS
Sunday: Mundano, Como Asesinar a Felipes, The Ganjas, Fother Muckers, Devendra Banhart, Cat Power, The Drums, Cold War Kids

LG Stage (Movistar Arena)
Saturday: Ital, New Kids on the Noise, DJ Raff, Latin Bitman, Zeta Bosio, Perryetty vs. Chris Cox, Joachim Garraud, Empire of the Sun, Fatboy Slim
Sunday: Matanza, Javiera Mena, Toy Selectah, Ghostland Observatory, Fischerspooner, Boys Noize, Armin Van Buuren

Lollapalooza 
Место проведения: Grant Park, Чикаго

Дата: 5 августа 2011 — 7 августа 2011.

Music Unlimited
Friday: The Vaccines, Delta Spirit, White Lies, A Perfect Circle, Muse
Saturday: Walk the Moon, Fitz & The Tantrums, Big Audio Dynamite, Cee Lo Green, Эминем
Sunday: Titus Andronicus, Ryan Bingham & the Dead Horses, The Cars, Arctic Monkeys, Foo Fighters

Sony
Friday: Wye Oak, The Naked and Famous, Foster the People, Two Door Cinema Club, Crystal Castles
Saturday: Grouplove, Phantogram, Mayer Hawthorne & The County, Local Natives, Atmosphere
Sunday: Lord Huron, Imelda May, The Pains of Being Pure at Heart, Portugal. The Man, Explosions in the Sky

BMI
Friday: Ruby Jane, Ceci Bastida, Electric Touch, Kerli, Kids These Days, Black Cards, Christina Perri
Saturday: Ximena Sarinana, Typhoon, Skylar Grey, The Chain Gang of 1974, Patrick Stump, The Pretty Reckless
Sunday: The Kingston Springs, Deluka, Lia Ices, Young Man, Boy & Bear, Sam Adams

Google+
Friday: Ryan Leslie, Tennis, Reptar, Le Butcherettes, Cults, Tinie Tempah, OK Go, Ratatat
Saturday: Julia Easterlin, An Horse, Maps & Atlases, Dom, The Drums, Ellie Goulding, Lykke Li, Beirut
Sunday: Iration, Fences, Little Hurricane, Dale Earnhardt Jr. Jr., Lissie, Best Coast, Manchester Orchestra, Cold War Kids

PlayStation
Friday: TAB the Band, Los Bunkers, Smith Westerns, The Mountain Goats, Dani Deahl
Saturday: J Roddy Walston and the Business, Chico Trujillo, Black Lips, Deftones, Beats Antique
Sunday: Gold Motel, Rival Schools, City and Colour, Cage the Elephant, DJ Mel

Bud Light
Friday: Young the Giant, Grace Potter & The Nocturnals, The Kills, Bright Eyes, Coldplay
Saturday: Disappears, Friendly Fires, Death from Above 1979, Ween, My Morning Jacket
Sunday: The Joy Formidable, Noah & The Whale, Flogging Molly, Damian Marley & Nas, deadmau5

Perry’s
Girl Talk, Pretty Lights, Kid Cudi, The Bloody Beetroots Death Crew 77, Afrojack, Modeselektor, Skrillex, PerryEtty vs. Chris Cox, Chuckie, The Glitch Mob, Busy P, Joachim Garraud, Super Mash Bros, The Cool Kids, 12th Planet, Daedelus, Feed Me, Jackmaster, Collie Buddz, Savoy, Kyle Lukas & Captain Midnight, Ana Tijoux, Midnight Conspiracy, L1ght, Lady D.

2012

Lollapalooza Chile 
Место проведения: Parque O’Higgins, Сантьяго, Чили.

Дата: 31 марта 2012 — 1 апреля 2012

Claro-LG Stage
Saturday: Pedro Piedra, Gentleman, Thievery Corporation, Cage The Elephant, Björk
Sunday: Bbs Paranoicos, Foster The People, Band of Horses, Joan Jett & the Blackhearts, Foo Fighters

Coca Cola Stage
Saturday: Gustavo Cordera, Gogol Bordello, Los Jaivas, Arctic Monkeys
Sunday: Camila Moreno, Friendly Fires, TV on the Radio, MGMT

Alternative Stage
Saturday: Adanowsky, Plebe Rude, HopPo!, Los Tetas, Electrodomesticos, Crosses
Sunday: Alex Anwandter, Juana Fe, System Solar, Morodo, Illya Kuryaki and the Valderramas, Peaches

Perry’s Stage
Saturday: El Sueño de la Casa Propia, Adrianigual, Ritmo Machine, Surtek Collective, Pretty Lights, Bassnectar, Calvin Harris
Sunday: Mawashi, Soul & Senses, PerryEtty vs Chris Cox, The Crystal Method, Tinie Tempah, Skrillex, Above & Beyond

Huntcha Stage
Saturday: Dion, Beat Calavera, Pulenta, La Mala Senda, Föllakzoid, Silvestre
Sunday: Newen Afrobeat, Yael Meyer, Gush, We are the Grand, Fernando Milagros, Jiminelson

Kidzapalooza Stage 
Saturday: Mosquitas Muertas, Inti Illimani Histórico, MC Billeta, 31 Minutos
Sunday: Anitchie, Mazapán, Show Secreto, 31 Minutos

Lollapalooza Brasil 
Место проведения: The Jockey Club, Сан-Паулу, Бразилия.

Дата: 7 апреля 2012 — 8 апреля 2012

Cidade Jardim Stage
Saturday: Ritmo Machine, Marcelo Nova, O Rappa, TV on the Radio, Foo Fighters.
Sunday: Plebe Rude, Thievery Corporation, Manchester Orchestra, Foster the People, Arctic Monkeys

Butantã Stage
Saturday: Wander Wildner, Cage The Elephant, Band of Horses, Joan Jett and The Blackhearts
Sunday: Cascadura, Gogol Bordello, Friendly Fires, MGMT, Jane's Addiction

Alternativo Stage
Saturday: Balls, Daniel Belleza e os Corações em Fúria, Tipo Uísque, Pavilhão 9
Sunday: Blubell, Suvaca, Black Drawing Chalks, Garage Fuzz, Velhas Virgens

Perry’s Stage
Saturday: Marcio Techjun, Veiga & Salazar, Rhythm Monks, PerryEtty vs Chris Cox, Peaches, Bassnectar, The Crystal Method, Calvin Harris
Sunday: Daniel Brandão, Kings of Swingers, Killer on the Dancefloor, Pretty Lights, Tinie Tempah, Skrillex, Racionais MC's

Kidzapalooza Stage 
Saturday: Zé & Cia — Trenzinho de Gente, Sam Batera e Absolut, Bichos do Mundo
Sunday: Abigail Conta Mais de Mil, Solange Sá — Piolhos, Meg Monteiro e Banda Symbol, Crianças Crionças — Cid Campos

Lollapalooza 
Место проведения: Grant Park, Чикаго.

Дата: 3 августа 2012 — 5 августа 2012

Bud Light Stage
Friday: O Rappa, The Black Angels, Metric, Passion Pit, Black Sabbath
Saturday: Los Jaivas, Delta Spirit, Alabama Shakes (cancelled due to weather), Franz Ferdinand, Avicii
Sunday: Oberhofer, White Rabbits, J. Cole, Florence + The Machine, Justice

Red Bull Soundstage
Friday: The Growlers, Dr. Dog, The Afghan Whigs, The Shins, The Black Keys
Saturday: Doomtree, Aloe Blacc, The Temper Trap (cancelled due to weather), The Weeknd, Red Hot Chili Peppers
Sunday: Bombay Bicycle Club, Trampled by Turtles, Sigur Ros, At the Drive-In, Джек Уайт

Sony Stage
Friday: Wax, Yellow Ostrich, Tame Impala, The Head and the Heart, M83
Saturday: JC Brooks and the Uptown Sound, Bear In Heaven, Neon Indian (cut short due to weather), Tune-Yards, Bloc Party
Sunday: Bowerbirds, Poliça, The Walkmen, Toro Y Moi, Miike Snow

Playstation Stage
Friday: First Aid Kit, Michael Kiwanuka, Шэрон Ван Эттен, Die Antwoord, DJ Zebo
Saturday: Milo Greene, JEFF the Brotherhood, JJ Grey & MOFRO, The Tallest Man On Earth, Orchard Lounge
Sunday: Mona, The Devil Makes Three, Gary Clark Jr., Amadou & Mariam, DJ Mel

Google Play Stage
Friday: Animal Kingdom, Anamanaguchi, The War on Drugs, Blind Pilot, SBTRKT, Band of Skulls, Dawes, Wale
Saturday: Kopecky Family Band, FIDLAR, Givers, Chairlift, Fun., Washed Out, Twin Shadow, Frank Ocean
Sunday: Point to Infinity, Hey Rosetta!, Macklemore & Ryan Lewis, Dum Dum Girls, The Gaslight Anthem, Of Monsters and Men, The Big Pink, Childish Gambino

BMI Stage
Friday: Ambassadors, Haley Reinhart, Kevin Devine, Dry the River, Helena, thenewno2, Dev
Saturday: Laura Warshauer, Chancellor Warhol, Moon Taxi, Empires, The Dunwells, LP, Walk Off the Earth
Sunday: Red Oblivion, Outasight, Overdōz, Imaginary Cities, The Sheepdogs, Yuna, The Jezabels

Perry’s Stage
Friday: Young Bloods, The White Panda, Totally Enormous Extinct Dinosaurs, Zedd, Madeon, Porter Robinson, NERO, Bassnectar
Saturday: Chief Keef Salva, Star Slinger, Paper Diamond, B.o.B (cancelled due to weather), Skream & Benga, Calvin Harris, Santigold
Sunday: Kid Color, DJ Nihal, Nadastrom, Little Dragon, Doctor P, Big Gigantic, Zeds Dead, Kaskade

2013

Lollapalooza Chile 
Место проведения: Parque O’Higgins, Сантьяго, Чили.

Дата: 6 апреля 2013 — 7 апреля 2013

Saturday: Pearl Jam, Queens of the Stone Age, Kaskade, The Hives, Kaiser Chiefs, Two Door Cinema Club, Passion Pit, Los Tres, Crystal Castles, Major Lazer, Puscifer, The Temper Trap, Of Monsters and Men, Alabama Shakes, Chancho en Piedra, Zeds Dead, Gepe, Banda Conmoción, Dread Mar I, Carla Morrison, DJ Marky, Zonora Point, Mecanico, Pascuala y Fauna, Intimate Stranger, Tréboles, Keko Yoma, Cachureos, Sinergia, Los Plumabits.

Sunday: The Black Keys, deadmau5, A Perfect Circle, Franz Ferdinand, Steve Aoki, Hot Chip, Keane, Nas, Tomahawk, Manuel García, Foals, Feed Me, Porter Robinson, Gary Clark Jr., Marcelo D2, Bad Brains, Toro y Moi, Perrosky, Amadou & Miriam, De Saloon, Russian Red, Protistas, Poncho, Resina Lala, Kali Mutsa, Red Oblivion, Agents, Daniel Klauser, Transubhiriano, Mago Oli.

Lollapalooza Brazil 
Место проведения: The Jockey Club, Сан-Паулу, Бразилия.

Дата: 29 марта 2013 — 31 марта 2013

Pearl Jam, The Killers, The Black Keys, deadmau5, Queens Of The Stone Age, Planet Hemp, A Perfect Circle, Franz Ferdinand, Kaskade, Steve Aoki, The Hives, The Flaming Lips, Knife Party, Cake, Kaiser Chiefs, Two Door Cinema Club, Hot Chip, Passion Pit, Criollo, Tomahawk, Nas, Foals, Crystal Castles, Major Lazer, Puscifer, Gui Boratto, Porter Robinson, The Temper Trap, Madeon, Alabama Shakes, Of Monsters and Men, Zeds Dead, Rusko, Toro y Moi, Gary Clark, Jr., Technostalgia feat. DJ Marky & Bid, Feed Me, Lirinha + Eddie, Agridoce, Vanguart, Vivendo Do Ócio, Mix Hell, Holger, Dirtyloud, Wehbba, Ludov, AgraforrÉia XilarmÔnica, Tokyo Savannah, Copacabana Club, Wannabe Jalva, Baia, RepÚblica, Stop Play Moon, Database, Lennox, Boss In Drama, Classic, William Naraine, Perrosky, Bruno Barudi

Lollapalooza 
Место проведения: Grant Park, Чикаго.

Дата: 2 августа 2013 — 4 августа 2013

Bud Light Stage
Friday: Io Echo, Ghost B.C., Band of Horses, Queens of the Stone Age, Nine Inch Nails
Saturday: Planet Hemp, Charles Bradley, Ellie Goulding, Kendrick Lamar, The Postal Service
Sunday: Palma Violets, Alex Clare, Two Door Cinema Club, Vampire Weekend, Phoenix

Red Bull Sound Select Stage
Friday: Emeli Sandé, Smith Westerns, Crystal Castles, New Order, The Killers
Saturday: Shovels & Rope, Ben Howard, Local Natives, The National, Mumford & Sons
Sunday: Astro, Wild Nothing, Tegan and Sara, Grizzly Bear, The Cure

Lake Shore Stage
Friday: Роберт Делонг, Icona Pop, Father John Misty, Imagine Dragons, Hot Chip
Saturday: Wheeler Brothers, Little Green Cars, Court Yard Hounds, Eric Church, The Lumineers
Sunday: Guards, Wild Belle, Lianne La Havas, Alt-J, Beach House

Petrillo Band Shell
Friday: The Neighbourhood, Deap Vally, Jessie Ware, Thievery Corporation, Lance Herbstrong
Saturday: The Bright Light Social Hour, Reignwolf, Matt & Kim, Foals, Supreme Cuts
Sunday: Yawn, Jake Bugg, Baroness, The Vaccines, RVSB

Grove Stage
Friday: Drowners, San Cisco, Twenty One Pilots, Atlas Genius, Theophilus London, Disclosure, Frightened Rabbit, Lana Del Rey
Saturday: Family of the Year, Pujol, St. Lucia, HAIM, Unknown Mortal Orchestra, Heartless Bastards, Death Grips (cancelled), Azealia Banks (cancelled), Bad Things
Sunday: Red Bull Sound Select Winner, The Orwells, Skaters, MS MR, Wavves, DIIV, 2 Chainz, Cat Power

BMI Stage
Friday: American Authors, D-Pryde, Brick + Mortar, Houndmouth, Pacific Air, Hey Marseilles, Chance the Rapper
Saturday: Frontier Ruckus, Beast Patrol, Wild Cub, Lukas Nelson & P.O.T.R., The Dunwells, Brooke Waggoner, Blondfire
Sunday: O'Brother, Makeshift Prodigy, Wake Owl, The Mowgli's, Machines Are People Too, Bear Mountain, Half Moon Run

Perry’s Stage
Friday: Brite Lite Brite, Keys N Krates, Timeflies, Monsta, Dillon Francis, Modestep, Flux Pavilion, Steve Aoki
Saturday: Cherub, Cole Plante, 360, GRiZ, Baauer, Adventure Club, Dada Life, Steve Angello
Sunday: Stratus, Alvin Risk, Angel Haze, Kill the Noise, Art Department, Dog Blood, Major Lazer, Knife Party

2014

Lollapalooza Chile 
Место проведения: Parque O’Higgins, Сантьяго, Чили.

Дата: 29 марта 2014 — 30 марта 2014

Featured performers included Red Hot Chili Peppers, Arcade Fire, Soundgarden, Nine Inch Nails, Pixies, Phoenix, New Order, Vampire Weekend, Imagine Dragons, Axwell, Ellie Goulding, Julian Casablancas, Zedd, Kid Cudi, Johnny Marr, Lorde, The Bloody Beetroots, Francisca Valenzuela, Cafe Tacvba, The Wailers, Portugal. The Man, Cage The Elephant, Joachim Garraud, Nino Cohete, Upa!, Somos Manhattan, Wolfgang Gartner, Capital Cities, Jake Bugg, AFI, Flux Pavillion, Krewella, Ana Tijoux, We Are The Grand, Movimiento Original, Alejandro Vivanco, Baauer and others.

Lollapalooza Argentina 
Место проведения: Hipódromo San Isidro, Буэнос-Айрес, Аргентина.

Дата: 1 апреля — 2 апреля 2014

Featured performers included Arcade Fire, Red Hot Chili Peppers, Nine Inch Nails, Soundgarden, Phoenix, Imagine Dragons, Pixies, Vampire Weekend, Julian Casablancas + The Voidz, New Order, Axwell, Ellie Goulding, Zedd, Kid Cudi, Illya Kuryaki and the Valderramas, Capital Cities, Lorde, Johnny Marr, Portugal. The Man, Cage the Elephant, Jake Bugg, The Bloody Beetroots, Jovanotti, AFI, Savages, Wolfgang Gartner, Juana Molina, Onda Vaga, Flux Pavilion, Flume, Él Mató a un Policía Motorizado and others.

Lollapalooza Brazil 
Место проведения: Autódromo de Interlagos, Сан-Паулу, Бразилия.

Дата: 5 апреля — 6 апреля 2014

Featured performers included Muse, Arcade Fire, Nine Inch Nails, Soundgarden, Phoenix, Imagine Dragons, Pixies, Vampire Weekend, Julian Casablancas + The Voidz, New Order, Axwell, Disclosure, Ellie Goulding, Kid Cudi, Illya Kuryaki and the Valderramas, Capital Cities, Lorde, Johnny Marr, Portugal. The Man, Cage the Elephant, Jake Bugg, The Bloody Beetroots, AFI, Savages, Wolfgang Gartner, Flux Pavilion, Flume and others.

Lollapalooza 
Место проведения: Grant Park, Чикаго.

Дата: 1 августа 2014 — 3 августа 2014

Bud Light Stage
Friday: Temples, J Roddy Walston and the Business, Interpol, Lorde, Arctic Monkeys
Saturday: Vance Joy, Kate Nash, GROUPLOVE, Spoon, Calvin Harris
Sunday: Bomba Estéreo, Trombone Shorty and Orleans Avenue, Chromeo, Childish Gambino, Skrillex

Samsung Galaxy Stage
Friday: Francisca Valenzuela, Bombay Bicycle Club, Portugal. The Man, Broken Bells, Эминем
Saturday: Jungle, Phosphorescent, Fitz and the Tantrums, Foster the People, Outkast
Sunday: Jhené Aiko, White Denim, Cage the Elephant, The Avett Brothers, Kings of Leon

'Palladia StageFriday: San Fermin, Lucius, Hozier (replaced Dmitri Vegas and Like Mike), AFI, Sander Kleinienberg
Saturday: Papa, Parquet Courts, John Butler Trio, Nas, Joachim Garraud
Sunday: KONGOS, Delta Rae, Run the Jewels, Rebelution, KauseaLake Shore StageFriday: The So So Glos, Kodaline, Warpaint, Chvrches, Lykke Li
Saturday: The Districts, Wildcat! Wildcat!, The Temper Trap, Manchester Orchestra, The Head and the Heart
Sunday: Bear Hands, Bleachers, London Grammar, Glen Hansard, Young the GiantThe Grove StageFriday: Roadkill Ghost Choir, Into It. Over It., Courtney Barnett, Jagwar Ma, Blood Orange, Rudimental, The Kooks, Phantogram
Saturday: Jon Batiste and Stay Human, Benjamin Booker, Ratking, Meg Myers, Rich Homie Quan, Smallpools, Typhoon, Jenny Lewis, cut/copy
Sunday: Shy Girls, Gemini Club, NONONO, RAC, The 1975, The Airborne Toxic Event, Flume, DarksideBMI Stage Friday: Highly Suspect, of Verona, DUGAS, Wallpaper., Bebe Rexha, Cash Cash, Royal Blood
 Saturday: Rocky Business, Charlie Hirsch, Desert Noises, The Last Internationale, Johnnyswim, Joywave, Vic Mensa
 Sunday: Plastic Visions, Space Capone, Fly Golden Eagle, Crass Mammoth, Cardiknox, Betty Who, Bronze Radio ReturnPerry’s Stage''
 Friday: Wrestlers, Jacob Plant, Brillz, Perry/Etty vs. Joachim Garraud, Iggy Azalea, Above & Beyond, The Glitch Mob, Zedd
 Saturday: Anne Lunoe, heRobust, Z-Trip, Duke Du, ont,. Gramatik, Martin Garrix, Chase and Status, Krewella
 Sunday: Oyinda, Lindsay Lowend, Crizzly, GTA, Gesaffelstien, Flosstradamus, Sebastian Ingrosso, Chance the Rapper

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фестиваля
 Lollapalooza 2010 iPhone app
 Lollapalooza Chile 2014

Рок-фестивали
Фестивали по алфавиту
Музыкальные фестивали по алфавиту